enkele runderen uit de onderfamilie Bovinae:
 leden van het Aziatische geslacht Bubalus, voornamelijk de waterbuffel, maar ook de dwergbuffels van Celebes en de Filipijnen: de anoa's en tamaroe
 de Afrikaanse kafferbuffel of bosbuffel
 Ook de bizon wordt soms buffel genoemd. Het betreft hier een onjuiste vertaling van het Engelse buffalo, dat zowel "buffel" als "bizon" betekent
 het leer van de waterbuffel
 de bijnaam van de Nederlandse dieseltreinstellen Dieselmaterieel '90 (3401-3453)
 Hr.Ms. Buffel (1868), een Nederlands pantserschip